

Osoby o nazwisku Gołda lub Golda 
 Andrzej Gołda (ujednoznacznienie)
 Ireneusz Golda (ur. 1955) – polski lekkoatleta, który specjalizował się w rzucie młotem.
 Janusz Gołda (ur. 1948) – polski poeta
 Karol Golda (1914-1942) – Sługa Boży Kościoła katolickiego, polski duchowny katolicki, salezjanin.
 Mirosław Gołda (ur. 1957) – polski koszykarz
 Paweł Gołda (ur. 1970) – polski hokeista

Geografia 

 Cieki w Polsce
 Gołda – struga, dopływ Kosodki
 Gołda – struga, dopływ Gołdapy
 Golda, łacińska nazwa Gouda (miasto)

Inne 
 Gołda bądź Golda – imię żeńskie
 Ciągi Golda
 Kod Golda

Przypisy